Acıbadem Erkekler 1.Ligi 2013/2014 – 44. sezon walki o mistrzostwo Turcji organizowany przez Türkiye Voleybol Federasyonu. Zainaugurowany został 19 października 2013 i trwał do 26 kwietnia 2014 roku.

W sezonie 2013/2014 w Lidze Mistrzów Turcję reprezentowały  i , w Pucharze CEV − , a w Pucharze Challenge −  i .

Mistrzem Turcji po raz szósty w historii została drużyna .

System rozgrywek 
 Faza zasadnicza: uczestniczyło w niej 12 drużyn, które rozegrały ze sobą po dwa spotkania systemem kołowym. Osiem najlepszych zespołów awansowało do fazy play-off. Cztery najsłabsze trafiły do fazy play-out.
 Faza play-off: składała się z ćwierćfinałów (do dwóch zwycięstw), półfinałów (do dwóch zwycięstw) oraz finału (do trzech zwycięstw), który wyłoniły mistrza Turcji.
 Faza play-out: uczestniczyły w niej 4 drużyn, które rozegrały ze sobą po dwa spotkania systemem kołowym. Dwie najsłabsze spadły do niższej ligi w kolejnym sezonie.

Drużyny uczestniczące

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań 

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

Tabela fazy zasadniczej 
{|class="wikitable" style="text-align: center; font-size: 95%;"
!width=25 rowspan=2|
!width=320 rowspan=2|Drużyna
!width=33 rowspan=2|
!colspan=3|Mecze
!colspan=6|Rodzaj wyniku
!colspan=4|Sety 
!colspan=3|Małe punkty
!width=33 rowspan=2|
|-
!width=33|
!width=33|
!width=33|
!3:0
!3:1
!3:2
!2:3
!1:3
!0:3
!width=33|
!width=33|
!width=33|
!width=33|
!width=33|
!width=33|
!width=33|
||2.50
||2.20
||1.80
||3.00
||2.90
||1.60
||2.60
||0.00
||0.30
||0.70
||1.10
||1.10

Faza play-off

Drabinka

Ćwierćfinały 
(do 2 zwycięstw)

Półfinały 
(do 2 zwycięstw)

Finał 
(do 3 zwycięstw)

Faza play-out

1. runda

2. runda

Tabela fazy play-out 
{|class="wikitable" style="text-align: center; font-size: 95%;"
!width=25 rowspan=2|
!width=320 rowspan=2|Drużyna
!width=33 rowspan=2|
!colspan=3|Mecze
!colspan=6|Rodzaj wyniku
!colspan=4|Sety 
!colspan=3|Małe punkty
!width=33 rowspan=2|
|-
!width=33|
!width=33|
!width=33|
!3:0
!3:1
!3:2
!2:3
!1:3
!0:3
!width=33|
!width=33|
!width=33|
!width=33|
!width=33|
!width=33|
!width=33|
||0.30
||0.70
||1.10
||1.10

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 

2013 w Turcji
2013 w piłce siatkowej
2014 w Turcji
2014 w piłce siatkowej
Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich w Turcji